La sigla INS puede referirse a:

 Inertial navigation system, en español «sistema de navegación inercial», un sistema de ayuda a la navegación usado en vehículos y proyectiles.
 Immigration and Naturalization Service, en español «Servicio de Inmigración y Naturalización», una antigua agencia del Gobierno de los Estados Unidos.
 International Numbering System, en español «sistema internacional de numeración», un sistema para la identificación de aditivos alimentarios.